Louis Barthou (1862-1934), homme politique français, ancien président du Conseil. Il fut assassiné en 1934 à Marseille avec le roi Alexandre Ier de Yougoslavie. Un lycée de Pau, un monument de Marseille et une avenue de Paris honorent sa mémoire ;
 Olivier Barthou (1953-), footballeur français.